

Протагонист

Виктор Вэнс 
28-летний капрал армии США. Он был уволен со службы после того, как его подставил сержант Джерри Мартинес: он был задержан при попытке провести проститутку на базу (по приказанию сержанта), а в его казарме были найдены наркотики. После отставки Вик стал работать на разных людей из Вайс Сити — среди них Фил Кэссиди, Умберто Робина, Рикардо Диаз и его брат Лэнс. Вместе с Лэнсом Виктор объединяет усилия с Диего и Армандо Мендес, и они начинают строить наркоимперию. Однако, чуть позже братья Мендес предают Вика, и он убивает их обоих, а также сержанта Мартинеса, после чего решает завязать с наркобизнесом.

Виктора озвучил Дориан Миссик.

Главные персонажи

Джерри Мартинес 
Сержант Джерри Мартинес — главный антагонист игры, один из командиров Вика. В начале игры он приказал Вэнсу забрать наркотики из аэропорта и хранить их у себя в казарме, что привело Вика к увольнению. Мартинес предает Виктора, послав киллеров, чтобы убить Вика и Фила Кэссиди. Позже он пытается помешать братьям Вэнс и Мендес провернуть сделку и уезжает из города по программе защиты свидетелей, а затем похищает девушку Виктора — Луизу. Мартинес убит Виком в доме Мендесов.

Джерри Мартинеса озвучил Феликс Солис.

Фил Кэссиди 
Фил Кэссиди — ветеран вьетнамской войны, любитель «заложить за воротник». Изначально он был представлен Вику как поставщик оружия Мартинесу. Вместе с Виктором они совершают атаки на мексиканцев «Чоло», а также выполняют мелкие поручения Мартинеса — но лишь до тех пор, пока его не атаковали люди Мартинеса, после чего он решает скрыться. Правда, потом он возвращается, чтобы помочь Вику защитить их бизнес с Мендесами, а также угнать противотанковый вертолет с военной базы.

Фила озвучил Гэри Бьюзи.

Луиза Кэссиди-Уильямс 
Луиза Кэссиди-Уильямс — сестра Фила Кэссиди, которая встречается с Виком во время поисков мужа — Марти Джея. Когда она решает бросить мужа, тот её похищает, но в итоге Луизу спасает Виктор и убивает её супруга. У них с Виком начинаются романтические отношения, и это приводит к тому, что Мартинес, а позже Армандо Мендес похищают её, чтобы обрести власть над Виком. Вик её спасает из плена Мартинеса, но во время похищения Армандо Мендесом в неё несколько раз стреляют, в результате чего она умирает на руках Виктора.

Луизу озвучила Челси Ривз.

Марти Джей Уильямс 
Марти Джей Уильямс — муж Луизы и лидер Trailer Park Mafia. Он даёт Вику несколько заданий, связанных с воровством в отношении банды Чоло. После развода с Луизой, он её похищает, а затем угрожает превратить её в проститутку в своём борделе. Виктор спасает Луизу, убивает Марти и продолжает его дело, возглавив банду и бизнес.

Марти озвучил Джим Бёрк.

Лэнс Вэнс 
Лэнс — брат Виктора Вэнса. Он приезжает в Вайс Сити, чтобы разделить с Виком власть, убеждает его заняться наркобизнесом, устраивает несколько сделок с влиятельнейшими людьми города. Лэнс «сидит» на кокаине, и не может отказаться от желания заработать, зачастую договариваясь о сделках без согласия Вика и в результате попадая с ним вдвоём в беду.

Лэнса озвучил Филип Майкл Томас.

Также он появился в GTA Vice City.

Умберто Робина 
Умберто Робина- лидер банды Los Cabrones. Обращается за помощью к Вику, чтобы тот помог ему избавиться от банды Чоло. Он также помогает Вику защищать свой бизнес от атак Мендесов. Предположительная дата рождения:1944 г. Место рождения: Куба. Главные союзники в Vice City Stories: Виктор Венс,Лэнс Венс,Кубинцы.
Умберто озвучил Дэнни Трехо.

Брайан Форбс 
Брайан Форбс — тайный агент. Он заключил сделку с Лэнсом, по которой он сообщает братьям Вэнс о прибытии партии наркотиков в город. После разоблачения Вик и Лэнс пытаются добыть от него информацию, но тот врёт, а затем пытается сбежать. Однако Вик следует за ним и убивает его.

Брайана озвучил Дэниел Орескес.

Диего Мендес и Армандо Мендес 
Диего и Армандо являются крупнейшими наркобаронами Вайс Сити. Некоторое время они сотрудничают с Вэнсами, однако потом предают их и пытаются убить, но неудачно. После того, как Армандо похищает Луизу, Вик убивает его. После смерти брата Диего прячется, но Вик его выслеживает и убивает.

Братьев Мендес озвучили Рубен Трухильо и Юл Васкес.

Рени Вассельмайер 
Рени Вассельмайер — трансгендерная женщина. Является авангардным режиссёром из ФРГ. Она обеспечивает Вика несколькими важными контактами, в том числе Гонсалес и Диас, а также использует его в качестве каскадёра в одном из фильмов. Позже она решает сделать операцию по окончательной смене пола, и Вик помогает ей улететь домой.

Рени озвучила Барбара Розенблатт.

Гонсалес 
Гонсалес — правая рука полковника Хуана Кортеса, который потихоньку приворовывает кокаин у своего босса, чтобы получить дополнительную прибыль. Они непродолжительное время сотрудничают с Виктором, а позже он его просит о помощи при защите от атак банды «Акулы».

Гонсалеса озвучил Хорхе Пупо.

Рикардо Диас 
Рикардо Диас — колумбийский наркобарон, который поручает ему украсть крупную партию наркотиков у Гонсалеса. После кражи Диас шантажирует Гонсалеса с целью получения информации о других грузах. Позже Диас даёт Вику информацию, полезную ему при борьбе с братьями Мендес.

Диаса озвучил Луис Гусман.

Второстепенные персонажи

Мэри-Бет Уильямс 
Мэри-Бет Уильямс — новорожденная дочь Луизы и Марти. Появляется в нескольких эпизодах, затем предполагается, что она попадёт под опеку своей тёти — Мэри-Джо после смерти обоих родителей, согласно последнему желанию Луизы перед смертью.

Мэри-Джо Кэссиди 
Мэри-Джо Кэссиди — страдающая ожирением сестра Фила Кэссиди и Луизы Кэссиди-Уильямс. Луиза появляется после ухода Марти. Мэри-Джо является первой из тех, к кому обращается Вик за помощью, когда Луизу похитил Марти, а позже Армандо Мендес. Подразумевается, что она заботится о своей племяннице Мэри-Бет Уильямс после смерти Луизы.

Мэри-Джо озвучила Кэти Трайэн.

Альберто Робина 
Альберто Робина — отец Умберто. Он спасён Виком от банды Чоло на стадионе Хайман. У него проблемы с сердцем, что требует от Вика дополнительной осторожности при доставке его в кафе.

Альберто озвучил Хорхе Пупо.

Джанет Вэнс 
Джанет Вэнс — мать братьев Вэнс (Виктора, Ланса и Пита). Её наркозависимость привела к тому, что детей воспитывала Тётя Энид. Позже она сообщает о том, что завязала с наркотиками, но потом крадёт их у своих сыновей и исчезает.

Джанет озвучила Линда Эш.

Хавьер 
Хавьер — парень Джанет. Он убеждает братьев, что та избавилась от наркозависимости, но потом вместе с ней они крадут кокаин из тайника и бесследно исчезают.

Хавьера озвучил Грегори Джонсон.

Шпиц 
Шпиц — режиссёр, который на момент действия игры ведёт съёмки фильма ужасов «Пожиратели торгового центра» (англ. «Mall Munchers»), который снимается в North Point Mall поздним вечером и ночью. Вик предлагает ему свои услуги каскадёра.

Фрэнки 
Фрэнки — ассистент Рени Васселмайер. Он изображается чересчур изнеженной личностью, что вполне хорошо сочетается с поведением Рени, которая его позже увольняет из-за разногласий. Однако, несмотря на увольнение, он появляется на съёмках в одном из эпизодов.

Френки озвучил Гарт Кравец.

Барри Микелтвэйт 
Барри Микелтвэйт — менеджер певца Фила Коллинза. Его акцент указывает на то, что он из Бирмингема (Великобритания). В одной миссии рассказывается, что он имел сексуальный опыт с Рени в Монако, перебрав с шампанским. Он в конфликте с Джорджио Форелли, что ставит под угрозу жизни его и Фила. Виктору же приходится обеспечивать их безопасность.

Барри озвучил Тимоти Сполл.

Фил Коллинз 
Фил Коллинз — английский певец, автор песен, барабанщик, актер, который приезжает в Вайс Сити, чтобы сыграть концерт на стадионе Хайман. Вик защищает его жизнь от киллеров, нанятых Форелли, является его личным телохранителем.

Фил Коллинз озвучил себя сам.

Джорджо Форелли 
Джорджо Форелли — злобный кузен знаменитого Сонни Форелли, Джорджио всё ещё находится на свободе. Несмотря на то, что мы ни разу не встретим и не услышим его за всю игру, этот мафиози доставит изрядную долю хлопот Виктору, неоднократно пытаясь прикончить Фила Коллинза из-за денег, которые менеджер певца, Барри, взял в долг у мафии.

Ссылки 
 Персонажи GTA Vice City Stories на grandtheftwiki.com
 Персонажи GTA Vice City Stories на gta3.ru

San Andreas